En alguns Estats amb una forma de govern parlamentària, un president del govern és el càrrec del poder executiu que actua com a cap de govern.

A nivell internacional, i en comparació amb altres sistemes parlamentaris de govern, el "president de govern" és l'equivalent del primer ministre o el canceller, ja que en la pràctica difereixen molt poc en algunes de les seves funcions. Per contra, les característiques i funcions d'un president del govern no són equivalents a les dels presidents dels sistemes congressuals o presidencialistes (com ara els Estats Units) o semipresidencialistes (com ara França) malgrat la similitud en el nom del càrrec.

Govern
Govern